Der Kartenspiegel oder Kartenfeld einer Karte ist der Teil, der innerhalb des Kartenrahmens liegt. Er dient ausschließlich dazu, das Gitternetz und den Karteninhalt einschließlich der Beschriftung aufzunehmen.

Kartenbestandteil